2383 км, 2383-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2383 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Республика	Дагестан). Код 544130.

 2383 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская	область). Код 826934.